Памятник Нахимову установлен в центре площади Нахимова в Севастополе в честь выдающегося русского флотоводца Павла Степановича Нахимова. .

История 

Памятник был торжественно открыт 18 ноября 1898 год к 45-летию Синопского сражения. Авторы памятника — художник-любитель, генерал Александр Александрович Бильдерлинг и скульптор Иван Николаевич Шредер. На открытии присутствовал император Николай II.

После захвата власти большевиками памятник в 1928 году был демонтирован в соответствие с декретом Совнаркома «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической революции». На оставшемся цоколе в 1932 году установили памятник В. И. Ленину (скульптор В. В. Козлов). 5 ноября 1959 года состоялось открытие воссозданного памятника (памятник Ленину был при этом перенесён на другое место). Авторы нового памятника скульптор Николай Васильевич Томский и архитектор А. В. Арефьев. Воссозданный памятник в целом повторяет предыдущий.

Описание 

Скульптура Нахимова выполнена в полный рост. Фигура одета в шинель. В правой руке у скульптуры подзорная труба. Левая рука лежит на морском палаше. В первом варианте памятника был не палаш, а сабля Осман-паши, которая была трофеем Синопского боя.

Скульптура обращена лицом к городу. За спиной у неё находится Графская пристань. Первоначальный вариант памятника был обращён лицом к Графской пристани.

На постаменте прикреплены три горельефа. На них изображены эпизоды из биографии Нахимова: «Синопское сражение», «На 4-м бастионе» и «Беседа Нахимова с матросами».

Скульптура и горельефы изготовлены из бронзы. Постамент изготовлен из полированного гранита. Общая высота памятника составляет 13,5 метра.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Памятник адмиралу П.С. Нахимову   Памятники Севастополя

Павел Нахимов
Нахимов
Нахимов
Появились в 1898 году
Воссозданные памятники